Название «Пустыня» носят следующие деревни в России:
 Пустыня — Вожгорское сельское поселение, Лешуконский район, Архангельская область.
 Пустыня — Городищенское сельское поселение, Нюксенский район, Вологодская область.
 Пустыня — Нестеровское сельское поселение, Сокольский район, Вологодская область.
 Пустыня — Ижемский район, республика Коми.
 Пустыня — Буйский район, Костромская область.
 Пустыня — Прудковское сельское поселение, Сафоновский район, Смоленская область.